Der 8. Junior Eurovision Song Contest wurde am 20. November 2010 in Minsk ausgetragen.

Belarus bekam die Zusage aufgrund zahlreicher Teilnahmen am Eurovision Song Contest (ESC) und Junior Eurovision Song Contest (JESC) sowie der großen Popularität des JESC im eigenen Land. Zusätzlich setzte sich der dort geborene Alexander Rybak, Gewinner des 54. Eurovision Song Contests 2009 in Moskau, für eine Austragung in Minsk ein.

Sieger wurde Wladimir Arsumanjan aus Armenien mit seinem Titel Mama, mit einem Punkt Vorsprung zum russischen Beitrag. Zusammen mit 2007 war dies der bislang knappste Sieg beim JESC (damals setzte sich Belarus vor Armenien durch).

Austragungsort 

Die Minsk Arena, die Ende 2009 fertiggestellt wurde, war die Arena für den JESC 2010. Sie fasst bis zu 15.000 Menschen und wurde vor allem für Sportveranstaltungen errichtet. Der Junior Eurovision Song Contest 2010 war die erste größere Veranstaltung in der Arena.

Teilnehmer 
Die Europäische Rundfunkunion wollte ursprünglich Mitte Juni die endgültige Teilnehmerliste veröffentlichen. Da man allerdings mehr Zeit benötigte, um mit allen Ländern in Kontakt zu treten, wurde dieser Plan zunächst verworfen. Ende Juli wurde die endgültige Teilnehmerliste verlautbart. Insgesamt 14 Länder sagten zu, darunter zwei Rückkehrende. Mit der Zusage von Moldau gelang es zudem erstmals seit vier Jahren, einen neuen Teilnehmer für den Wettbewerb zu gewinnen.

Zurückkehrende Interpreten

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte. Als Dank für seine Arbeit beim Junior Eurovision Song Contest erhielt der Executive Supervisor Svante Stockselius ebenfalls 12 Punkte.

Zurückgezogene Teilnehmer 
  – Aufgrund einiger Budgetkürzungen hat sich TVR gegen eine Teilnahme entschieden.
  – Zypern, Veranstalter des JESC 2008, hat die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb abgelehnt.

Internationale Ausstrahlungen, aber ohne Teilnahme

Einzelnachweise 

2010
Musikwettbewerb 2010
Geschichte (Minsk)
Musik (Belarus)
Veranstaltung in Belarus